Pokrzywno ist der Name folgender Orte in Polen:
 Pokrzywno (Brusy), ein Dorf in der Gmina Brusy, im Powiat Chojnicki, Woiwodschaft Pommern
 Pokrzywno (Czernikowo), ein Dorf in der Gmina Czernikowo, im Powiat Toruński, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Pokrzywno (Gruta), ein Dorf in der Gmina Gruta im Powiat Grudziądzki der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Pokrzywno (Polanów), ein Dorf in der Gmina Polanów, im Powiat Koszaliński, Woiwodschaft Westpommern
 Pokrzywno (Przemków), ein Dorf in der Gmina Przemków, im Powiat Polkowicki, Woiwodschaft Niederschlesien
 Pokrzywno (Trzcianka), ein Dorf in der Gmina Trzcianka, im Powiat Cczarnkowsko-Trzcianecki, Woiwodschaft Großpolen